НБА в сезоне 2003/2004 — стал 58-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.
Победителем чемпионата в третий раз стал клуб «Детройт Пистонс».

Плей-офф

Финал 
 Детройт — Лейкерс 4:1

1/2 финала 
 Лейкерс — Миннесота 4:2
 Детройт — Индиана 4:2

1/4 финала 
 Лейкерс — Сан-Антонио 4:2
 Детройт — Нью-Джерси 4:3
 Миннесота — Сакраменто 4:3
 Индиана — Майами 4:2

1/8 финала 
 Бостон — Индиана 0:4
 Нью-Джерси — Нью-Йорк 4:0
 Мемфис — Сан-Антонио 0:4
 Лейкерс — Хьюстон 4:1
 Детройт — Милуоки 4:1
 Даллас — Сакраменто 1:4
 Майами — Нью-Орлеан 4:3
 Денвер — Миннесота 1:4

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 2003-04 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2003/2004